Wiel (Leeuwarden)
 Wiel (voortbeweging), een cilindrisch voorwerp dat om een as kan draaien ten behoeve van voortbeweging

 Rad, een stilstaand voorwerp dat om een as kan draaien, zoals:
 Waterrad, een rond voorwerp met schoepen dat door middel van vallend water om een as kan draaien
 Tandwiel (ook: tandrad), een cilindrisch voorwerp met tanden dat om een as kan draaien 
 Reuzenrad, een kermisattractie
 Kaaswiel, een vorm van kaas
 Kolk (ook: waai, waal of weel), een type oppervlaktewater
 Levenswiel, een lering uit het Tibetaans boeddhisme
 Wiel (dorp), voormalig dorp in de Betuwe dat nu deel uitmaakt van Eck en Wiel
 Wiel (naam), een jongensnaam

 het pseudoniem van Gerard Wiegel, een Nederlands cartoonist en stripauteur